Евладов — фамилия; имеет женскую форму Евладова.
 Евладов, Венедикт Викторович (1861—1914) — священник, депутат IV Государственной думы.
 Евладов, Николай Викторович (1853—1919) — священнослужитель, один из первых организаторов и законоучителей церковно-приходских школ Челябинского уезда.

Примечания